Lirio salvaje puede referirse a:
El nombre común de la planta Convallaria majalis.
El nombre común de la planta Iris pseudacorus.